Игловидная фарловелла () — вид лучепёрых рыб из семейства кольчужных сомов, обитающий в Мексике и Венесуэле.

Описание 

Общая длина достигает 16 см. Голова сжата с боков. Рыло заканчивается длинным, уплощенными сверху, тонким, немного изогнутым вверх выростом с тупым концом. У самцов в период размножения на нём появляются щетинки. Глаза небольшие, рот маленький. Туловище вытянутое, в поперечном разрезе почти круглое. Самцы стройнее, самки — глаже. Верхняя и нижняя часть туловища покрыты костными пластинками, которые перекрываются как плитка. Хвостовой стебель очень длинный, тонкий и уплощённый в верхней и нижней части. Спинной и анальный плавники расположены друг напротив друга. Грудные плавники небольшие, достаточно широкие. Брюшные плавники крошечные. Хвостовой плавник напоминает раздвоенный кнут. Верхние и нижние лучи хвостового плавника нитеподобные и вытянутые.

Окраска изменчива: от коричнево-зелёного до желтовато-коричневого цвета. Туловище покрыто тёмными пятнышками, цвет брюха колеблется от белого до желтоватого. От морды до хвостового плавника по бокам проходят нечёткие тёмные, иногда прерывистые продольные полосы. Они исчезают и появляются в зависимости от состояния и настроения рыбы. Плавники прозрачные, лучи с черноватыми черточками. Самки бледнее самцов.

Образ жизни 

Предпочитает чистую, прозрачную воду, богатую кислородом. Встречается в реках с сильным течением и песчаным грунтом. Держится нижних слоёв воды. Часто «висит» на листьях или корягах. Днём прячется среди растений или в укрытиях, между которыми словно «переползает» с помощью грудных плавников. В то же время иногда выпрыгивает из воды. Активна в сумерках и ночью. Питается мелкими водными организмами, водорослями.

Продолжительность жизни составляет 6 лет.

Размножение 
Половая зрелость наступает в 1,5 года. Нерест происходит в ноябре и марте, самка откладывает 60-80 икринок. Самец заботится о кладке и мальках.

Распространение 
Обитает в бассейне реки Торито и озере Валенсия.

Галерея

Примечания

Литература 
 Ferraris, C.J. Jr., 2003. Loricariidae — Loricariinae (Armored catfishes). p. 330—350. In R.E. Reis, S.O. Kullander and C.J. Ferraris, Jr. (eds.) Checklist of the Freshwater Fishes of South and Central America. Porto Alegre EDIPUCRS, Brasil

Ссылки 
 
 
 
 

Животные, описанные в 1853 году
Кольчужные сомы
Рыбы Южной Америки
Рыбы Северной Америки
Аквариумные рыбы